Die Rache der Pharaonen ist der Titel folgender Filme:

 Die Rache der Pharaonen (1925), österreichischer Film von Hans Theyer
 Die Rache der Pharaonen (1959), englischer Film von Terence Fisher